Follo steht für:

 Follo, italienische Gemeinde in der Region Ligurien
 Follo, Region in Norwegen, siehe Akershus #Verwaltungsgliederung
 Follo Fotball, norwegischer Fußballverein

Follo ist der Familienname von:
 Francesco Follo (* 1946), Diplomat des Heiligen Stuhls

Siehe auch:
 Nordre Follo, Kommune in Norwegen